Пуэбла-дель-Дук (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Занимает площадь 18,9 км². Население — 2514 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento de Puebla del Duc 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 Página oficial de "La Raimà"
 Página Oficial de CIVIS sobre la  Puebla del Duc

Муниципалитеты Валенсии